Littleton is de naam van verscheidene plaatsen in de Verenigde Staten van Amerika:
 Littleton (Colorado)
 Littleton (Illinois)
 Littleton (Maine)
 Littleton (Massachusetts)
 Littleton (New Hampshire)
 Littleton (North Carolina)
 Littleton (West Virginia)

en ook van enkele plaatsen in het Verenigd Koninkrijk:
 Littleton (Cheshire)
 Littleton (Hampshire) 
 Littleton (Perth & Kinross)
 Littleton (Somerset)
 Littleton (Surrey)
 Littleton-upon-Severn in South Gloucestershire

Zie ook 
 De plaats Columbine (bekend vanwege het schietincident in de plaatselijke High School) ligt in gemeentevrij gebied maar heeft een postcode die geassocieerd wordt met Littleton, Colorado.